Strebel ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Weigel-Strebel (* 1987), deutsche Weinkönigin 2011/2012

 Claudio Strebel (* 1976), Schweizer Kontrabassist
 Emil Strebel-Müller (1890–1971), Schweizer Lehrer, Journalist, Chronist und Botaniker
 Ernst Valentin von Strebel (1846–1927), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Agrarökonom
 Hannes Strebel (* 1942), Schweizer Architekt
 Hans-Peter Strebel (* 1949), Schweizer Unternehmer und Eishockeyfunktionär
 Harald Strebel (* 1942), Schweizer Klarinettist und Musikhistoriker
 Helmut Strebel (1911–1992), deutscher Rechtswissenschaftler

 Johannes Strebel (1832–1909), deutscher Orgelbauer
 Josef Strebel (1851–1897), deutscher Ingenieur und Unternehmer, Strebel-Kessel
 Karl Friedrich Gottlob Strebel (1792–1861), deutscher Unternehmer in der Porzellanbranche
 Kim-Lillian Strebel, britische Sängerin (Sopran)
 Kurt Strebel (1921–2013), Schweizer Mathematiker
 Lukas Strebel (* 1951), Schweizer Kameramann
 Marcel Strebel (1950–2001), Schweizer Rechtsextremist
 Monica Strebel (* 1948), Schweizer Schauspielerin
 Martin Strebel (1827–1904), Schweizer Veterinär, Autor und Redakteur.
 Ralph Strebel (* 1944), Schweizer Mathematiker
 Richard Strebel (1861–1940), deutscher Hunde- und Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Strebl